Бе́ннет () — англомовне прізвище або топонім.

Персоналії 
 Беннет (прізвище)

Топоніми

Беннет — селище (англ. village), в окрузі Ланкастер штату Небраска.

Див. також 
 Беннетт